Příjmení Šilar, přechýleně Šilarová, nosí více osobností:

 Jan Šilar (* 1939), český fotbalista;
 Lubomír Šilar (1932–2016), česky sochař a keramik;
 Petr Šilar (* 1956), český politik.

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení